Зимняя Универсиада 1966 — IV зимняя Универсиада, прошла на зимнем курорте Сестриере в Италии с 5 по 13 февраля 1966 года.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 5 || 4 || 3 || 12
|-
|| 2 || align=left |  || 5 || 2 || 1 || 8
|-
|| 3 || align=left |  || 3 || 2 || 2 || 7
|-
|| 4 || align=left |  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
|| 5 || align=left |  Болгария || 2 || 0 || 0 || 2
|-
|| 6 || align=left |  || 1 || 4 || 3 || 8
|-
|| 7 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|| 8 || align=left |  || 0 || 2 || 1 || 3
|-
|| 9 || align=left |  || 0 || 1 || 4 || 5
|-
|| 10 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 11 || align=left |  Румыния || 0 || 1 || 0 || 1
|- style="background:#ccccff"
|| 12 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|| 12 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

 Мужчины

 Женщины

Прыжки на лыжах с трамплина

Фигурное катание

Хоккей с шайбой

Ссылки 
 Rudé Právo 9.2.1966, s. 6. Universiáda v plném tempu
 Rudé Právo 10.2.1966, s. 4. Do bojů zasáhli lyžaři a hokejisté
 Rudé Právo 11.2.1966, s. 4. První medaile pro ČSSR
 Rudé Právo 12.2.1966, s. 4. Kdo dostane studentské medaile?
 Rudé Právo 13.2.1966, s. 4. Universiáda: tři medaile pro ČSSR
 Rudé Právo 14.2.1966, s. 3. Universiáda: čs. hokejisté třetí
 Resultater fra Universiaden i Sestriere i 1966
 Хоккей на Универсиаде 1966

Зимние Универсиады
Международные спортивные соревнования в Италии
Спортивные соревнования в Пьемонте
Февраль 1966 года
Спорт в Италии в 1966 году